

Patronyme 

 Étienne Le Moine (1624-1689), pasteur protestant, théologien et érudit français ;
 Pierre Camille Le Moine (1723-1800), archiviste français
 Erik Wilhelm le Moine (1780-1859), peintre suédo-finlandais ;
 James MacPherson Le Moine (1825-1912), écrivain, avocat et historien québécois ;
 Charles Alfred Le Moine (1872-1918), peintre français ;
 Edmond LeMoine (1877-1922), peintre québécois ;

 Roger Le Moine (1933-2004), professeur de lettres et critique littéraire  québécois.

Titres 

 Le Moine (1796), roman anglais de Matthew Gregory Lewis ;
 Le Moine (1972), film d’Ado Kyrou ;
 Le Moine (2011), film de Dominik Moll.

Personnage de fiction 

 Le Moine, personnage de la série télévisée britannique Doctor Who.
Moine